All inclusive kan syfta på:

 All inclusive – engelska för Allt inkluderat
 All inclusive (film) – en svensk komedifilm från 2017 i regi av Karin Fahlén